L'ambition est le désir d'avoir du succès, de posséder quelque chose, la prétention de réussir, envier ou envisager quelque chose.


Cinéma 

 , titre anglais de , film argentin d'Adelqui Migliar sorti en 1939 ;

Roman 

 , roman de  publié en 1989 ;

Albums 

 , album de Tommy Shaw sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;

Jeux 

 Ambition, jeu de société créé par Yves Hirschfeld et Gilles Monnet en 1987 ;
 Ambition, jeu de cartes créé par Mike Churc.

Voir aussi